Zur 9. Unihockey-Weltmeisterschaft 2012 in der Schweiz wurden mehrere Qualifikationsturniere ausgetragen. Neben fünf vorqualifizierten Teams wurden elf weitere Startplätze vergeben.

Vorqualifizierte Mannschaften 
Fünf Mannschaften waren direkt für die Weltmeisterschaft 2012 qualifiziert:

  Finnland
  Schweden
  Tschechien
  Schweiz
  Lettland

Übersicht 
 Amerika: 2 Startplätze, 1 Gruppe, 2 Teilnehmer
 Asien & Ozeanien: 2 Startplätze, 1 Gruppe, 5 Teilnehmer
 Europa: 7 Startplätze, 3 Gruppen, 17 Teilnehmer

Amerika 
Die Vereinigten Staaten und Kanada waren die einzigen teilnehmenden Mannschaften in der Zone Amerika. Da Amerika zwei Startplätze zustehen, waren beide Mannschaften qualifiziert. Die Qualifikationsspiele fanden am 2. und 3. Februar 2012 in Los Angeles statt.

Asien & Ozeanien 
Vom 8. bis 11. Februar spielten in Hannō (Japan) fünf Mannschaften die Qualifikation der Zone Asien & Ozeanien aus. Das Turnier war gleichzeitig die Asien-Pazifikmeisterschaft 2012. Der Gruppensieger und der Gruppenzweite qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft.

Europa 
Der Zone Europa standen sieben Qualifikationsplätze zu. 17 Mannschaften spielten in drei Gruppen um die Qualifikation. Der Gruppensieger und der Gruppenzweite qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft, dazu der beste Gruppendritte.

Gruppe 1 
Die Spiele der Gruppe 1 fanden vom 1. bis 5. Februar 2012 in Münster (Deutschland) statt.

Gruppe 2 
Die Spiele der Gruppe 2 fanden vom 31. Januar bis 4. Februar 2012 in Podcetrtek (Slowenien) statt.

Gruppe 3 
Die Spiele der Gruppe 3 fanden vom 1. bis 5. Februar 2012 in Zbąszyń (Polen) statt.

Weblinks 
 Statistik Amerika
 Statistik Asien & Ozeanien
 Statistik Europa - Gruppe 1
 Statistik Europa - Gruppe 2
 Statistik Europa - Gruppe 3

Unihockey-Weltmeisterschaft
Unihockey 2012
Weltmeisterschaft 2012 #Qualifikation
Sportveranstaltung in Los Angeles
Unihockeywettbewerb in Japan
Sportveranstaltung in der Präfektur Saitama
Sportveranstaltung in Münster
Sportveranstaltung in Slowenien
Sportveranstaltung in der Woiwodschaft Großpolen
Gmina Zbąszyń